Karl Immer ist der Name folgender Personen:

* Karl Immer (Theologe) (1916–1984), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Immanuel Immer (1888–1944), deutscher reformierter Theologe